Okręty US Navy o nazwie USS „Mars”
 Pierwszy „Mars” był galerą zbudowaną w 1798 roku i przemianowaną na „Charleston” w czasie budowy.
 Drugi USS „Mars” (AC-6) był węglowcem, który został zwodowany w 1909 roku i sprzedany w roku 1923.
 Stępkę pod okręt naprawczy USS „Mars” (AR-16) położono 16 maja 1945 roku, ale jego budowę przerwano 12 sierpnia 1945 roku.
 Czwarty USS „Mars” (AFS-1) był zaopatrzeniowcem, który został zwodowany 15 czerwca 1963 roku i wycofany ze służby 1 lutego 1993 roku.

Mars